Der Hochsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurde am 20. und 22. August 2004 im Olympiastadion Athen ausgetragen. 38 Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde der Schwede Stefan Holm. Er gewann vor dem US-Amerikaner Matt Hemingway und dem Tschechen Jaroslav Bába.

Mit Roman Fricke ging ein Deutscher an den Start. Fricke scheiterte in der Qualifikation.
Athleten aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Am höchsten sprang der schwedische Olympiasieger Stefan Holm im Finale, der mit seinem Siegsprung 2,36 m erzielte und damit drei Zentimeter unter dem olympischen Rekord blieb. Den Weltrekord verfehlte er um neun Zentimeter.

Doping 
Der Belarusse Aleksej Lesnitschij wurde nachträglich wegen Dopingmissbrauchs disqualifiziert. Lesnitschij hatte keinen gültigen Versuch geschafft und schied damit in der Qualifikation aus. Bei der Dopingkontrolle wurde dann die Substanz Clenbuterol nachgewiesen. Er wurde daraufhin von den Spielen ausgeschlossen und für zwei Jahre gesperrt.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Anmerkungen:
 Alle Zeitangaben sind auf die Ortszeit Athen (UTC+2) bezogen.
 Alle Höhen sind in Metern (m) angegeben.

Qualifikation 
20. August 2004, 20:20 Uhr

Die Qualifikation wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug von 2,28 m wurde von zwölf Springern (hellblau unterlegt) übersprungen, Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern exakt erreicht und das Finalfeld musste nicht weiter aufgefüllt werden.

Gruppe A 

In Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene  Hochspringer:

Gruppe B

Finale 

22. August 2004, 19:30 Uhr

Für das Finale hatten sich zwölf Athleten qualifiziert, die alle die Qualifikationshöhe geschafft hatten. Zwei Russen, zwei Tschechen und zwei US-Amerikaner kämpften mit je einem Teilnehmer aus Italien, Kanada, Kuba, Schweden, Serbien und Montenegro und der Ukraine um die Medaillen.

Als Favorit galt der Schwede Stefan Holm, der in siebzehn vorausgegangenen Wettkämpfen unbesiegt geblieben war. Sein größter Rivale, der südafrikanische Weltmeister Jacques Freitag, war verletzungsbedingt in der Qualifikation gescheitert. So blieben als Konkurrenten vor allem der kanadische WM-Dritte Mark Boswell und die beiden Russen Wjatscheslaw Woronin als WM-Zweiter von 2001 sowie Jaroslaw Rybakow, WM-Dritter 2001 und Europameister 2002.

Ab der vierten Höhe von 2,32 m waren nur noch sechs Athleten im Wettkampf. Hier scheiterten Rybakow und der Ukrainer Andrij Sokolowskyj. Anschließend wurde die Latte auf 2,34 m gelegt. Der US-Springer Matt Hemingway übernahm die Führung, er hatte die Höhe im ersten Versuch bewältigt. Auch der Tscheche Jaroslav Bába meisterte 2,34 m mit seinem ersten Sprung, er hatte jedoch vorher mehr Fehlversuche zu Buche stehen. Auf Platz drei lag der US-Amerikaner Jamie Nieto, der zwei Versuche benötigte. Holm war Vierter, er hatte zwei Mal gerissen. Aber der Schwede überquerte dann als einziger Teilnehmer die folgende Höhe von 2,36 m, das gelang ihm gleich mit seinem ersten Versuch. So wurde Stefan Holm seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und holte sich den Olympiasieg. Seine drei Konkurrenten scheiterten. Somit blieb Matt Hemingway die Silbermedaille, Jaroslav Bába gewann Bronze. Jamie Nieto wurde mit 2,34 m, derselben Höhe wie die beiden Medaillengewinner vor ihm, Vierter. Andrij Sokolowskyj und Jaroslaw Rybakow belegten mit übersprungenen 2,32 m die Plätze fünf und sechs.

Stefan Holm war der erste schwedische Olympiasieger im Hochsprung. Jaroslav Bába gewann die erste tschechische Medaille in dieser Disziplin.

Video 
 2004 Olympics, Mens High Jump, youtube.com, abgerufen am 19. Februar 2022

Weblinks 
 Athletics. Official Report of the XXVIII Olympiad – 3 Results, Athletics, Resultate Leichtathletik, S. 177–180, digital.la84.org, englisch/französisch (PDF, 2219 KB), abgerufen am 19. Februar 2022
 Athletics at the 2004 Summer Olympics, High Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 19. Februar 2022
 Athens 2004, Athletics, high jump men Results, olympics.com, abgerufen am 19. Februar 2022
 Athletics at the 2004 Athina Summer Games: Men's high jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 19. Februar 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2004
Leichtathletikwettbewerb in Marousi